A 2017. évi téli európai ifjúsági olimpiai fesztiválon a biatlon versenyszámainak Erzurum adott otthont. A férfi 7,5 km-es sprint biatlont február 14-én rendezték.

Eredmények

Források 
 

Biatlon a 2017. évi téli európai ifjúsági olimpiai fesztiválon